Йеспер Йенсен:
 Йенсен, Йеспер (род. 1977) — датский гандболист и гандбольный тренер.
 Йенсен, Йеспер (род. 1987) — датский хоккеист.
 Йенсен, Йеспер (род. 1991) — датский хоккеист.